Il singolare del torneo di tennis Nagoya Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jonas Björkman che ha battuto in finale Patrick Rafter 7-6, 7-6.

Teste di serie

 Jeremy Bates (quarti di finale)
 Jonas Björkman (Campione)
 Fernon Wibier (semifinali)
 Kent Kinnear (primo turno)

 Patrick Rafter (finale)
 Doug Flach (quarti di finale)
 Mark Petchey (secondo turno)
 Kevin Ullyett (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nagoya Challenger 1993